Трёхверши́нный, также пишется как Трехвершинный — топоним в России.

Красноярский край 
 Трехвершинный — река, правый приток реки Малиновского, координаты 75°53' с. ш. 98°36' в. д., код ГКГН 0579415.
 Трёхвершинный — река, левый приток реки Летчика Павлова, координаты 75°12’с. ш. 110°44' в. д., код ГКГН 0576777.

Чукотский автономный округ 
 Трехвершинный — ручей, впадает в озеро, в левобережье р. Экиатап (Эквыватап), координаты 68°36' с. ш. 179°32' з. д., код ГКГН 787903.

Республика Саха (Якутия) 
Трехвершинный — ручей, правый приток р. Каменная, координаты 55°57' с. ш. 126°40' в. д., код ГКГН 0499700.

См. также 
 Трёхглавый
 Трёхвершинная